Giorni perduti (The Lost Weekend) – film del 1945 diretto da Billy Wilder
 The Lost Weekend – album di Danny and Dusty del 1985
 The Lost Weekend – album dei The Monochrome Set del 1985